PMD (Polarization Mode Dispersion) – modowa dyspersja polaryzacyjna
 PMD-85 – komputer
 miny:
 PMD-6
 PMD-7
 pistolet maszynowy dywersyjny
 choroba Pelizaeusa-Merzbachera
 inkontynencja pomikcyjna
 PMD – amerykański raper, członek grupy EPMD